Música Trance, gènere de música electrònica i variants, com ara:
 Trance balear
 Goa trance
 Dream trance
 Eurotrance
 Trance (pel·lícula de 1998)
 Trance (pel·lícula de 2013)
 Trance (grup de música), grup de punk rock de Palma
 In Trance, àlbum d'estudi del grup Scorpions
 A State of Trance, programa de ràdio d'Armin van Buuren
 Trance també significa, en diversos idiomes, estat de trànsit o estat alterat de consciència